Juhamatti Tapio Aaltonen (né le  à Ii en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 

En 2004, il joue ses premiers matchs en senior avec son club formateur du Kärpät Oulu. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2003 dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Il remporte la SM-liiga 2007 et 2008.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2010 : meilleur buteur de la saison régulière.

Oddset Hockey Games 
 2012 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 50|| 13|| 12|| 25|| 28|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 53|| 11|| 21|| 32|| 48|| 10|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2007-2008|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 44|| 9|| 17|| 26|| 20|| 15|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2008-2009|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 53|| 10|| 21|| 31|| 14|| 15|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
| 2009-2010|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 58|| 28|| 21|| 49|| 56|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 54|| 20|| 19|| 39|| 22|| 20|| 6|| 3|| 9|| 16
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 54|| 22|| 9|| 31|| 29|| 8|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2012-2013|| Rögle BK || Elitserien || 42|| 12|| 19|| 31|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Kärpät Oulu|| Liiga|| 35|| 12|| 19|| 31|| 38|| 16|| 8|| 7|| 15|| 6
|-
| 2014-2015|| Jokerit || KHL || 48|| 10|| 24|| 34|| 28|| 10|| 4|| 2|| 6|| 22
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL || 45 || 15 || 13 || 28 || 14 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017|| HIFK|| Liiga|| 52 || 19 || 20 || 39 || 28 || 13 || 0 || 5 || 5 || 2 
|-
| 2017-2018|| Rögle BK || SHL || 35 ||8 ||11 ||19 ||14 || || || || || 
|-
| 2017-2018|| CP Berne || LNA|| 2||1 ||1 ||2 ||0 ||3 || 1||1 ||2 ||0 
|-
| 2018-2019|| Skellefteå AIK || SHL || 35|| 1|| 8|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Pelicans Lahti || Liiga|| 11|| 9|| 4|| 13|| 8|| 6|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2019-2020|| Pelicans Lahti || Liiga|| 48|| 17|| 20|| 37|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Kärpät Oulu || Liiga|| 12|| 2|| 5|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Kärpät Oulu  || Liiga || 32 || 7|| 20|| 27|| 16|| 5|| 2|| 4|| 6|| 2 
|-
| 2021-2022|| Kärpät Oulu  || Liiga || 58|| 14|| 21|| 35|| 30|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2

Au niveau international 

| 2003 || align="left"|Championnat du monde 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -1|| align="left"|Septième place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 2|| +3|| align="left"|Sixième place de l'élite
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 2|| 3|| 6|| +2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 7|| 11|| 4|| +3||align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 0|| 1|| 2|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 3|| 4|| 2|| +1|| align="left"| Sixième place
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 3 || 3 || 0 || +3|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en juin 1985
Naissance à Ii
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique finlandais
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Rögle BK
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HIFK
Joueur du CP Berne
Joueur du Skellefteå AIK
Gagnant du trophée Jari-Kurri